Мужественность может означать:
 Обладание мужеством.
 Маскулинность.

См. также 
 Маскулинизация
 Маскулизм